Wrattenzwijn kan verwijzen naar een aantal verschillende, niet per se nauw aan elkaar verwante varkensachtigen:
 Het knobbelzwijn, Phacochoerus africanus, uit Afrika.
 Het woestijnknobbelzwijn, Phacochoerus aethiopicus, uit Afrika.
 Het Vietnamees wrattenzwijn, Sus bucculentus, uit Vietnam.
 Het Visayawrattenzwijn, Sus cebifrons, uit de Filipijnen.
 Het Celebeswrattenzwijn, Sus celebensis, uit Indonesië.
 Het Filipijns wrattenzwijn, Sus philippensis, uit de Filipijnen.
 Het Javaans wrattenzwijn, Sus verrucosus, uit Indonesië.